Braathen bezeichnet:

 Kap Braathen, ein Kap in der westlichen Antarktis
 Lucas Braathen (* 2000), norwegischer Skirennläufer
 Ludvig G. Braathen (1891–1976), norwegischer Reeder
 Braathens S.A.F.E. nach dem Gründer Ludvig G. Braathen, ursprünglicher Name von SAS Norge